50-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 9 марта по 16 ноября 1987 года. Победителем юбилейного турнира стал московский «Спартак» (11-й чемпионский титул). Вильнюсский «Жальгирис» стал единственной в истории командой из Прибалтики, которой удалось завоевать медали чемпионата СССР.

По итогам предыдущего сезона высшую лигу покинули одесский «Черноморец» и кутаисское «Торпедо». Спустя два года в сильнейший дивизион вернулся ЦСКА. Впервые в высшую лигу пробилась «Гурия» из Ланчхути. Лидерство с первых туров захватил московский «Спартак». Первый круг столичная команда с 20-ю очками завершила на первом месте.   

Борьба за чемпионство обострилась за восемь туров до конца турнира, когда московский «Спартак» исчерпал лимит ничьих. Его ближайшими преследователями стали «Днепр» и «Жальгирис». В сложившейся ситуации «Спартак» одержал пять побед подряд, в том числе над «Жальгирисом» (3:0), киевским «Динамо» (0:1), «Торпедо» (2:0), «Нефтчи» (0:2). Это позволило ему в 11-й разв завоевать титул чемпиона СССР по футболу. Второе место завоевал «Днепр». Третье — «Жальгирис».       

Для ЦСКА свехлимитная ничья, проведённая с «Зенитом» и не принесшая армейцам очков, стоила клубу места в высшей лиге.

Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 10.

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Чемпионская гонка

Составы призёров 

«Спартак»

Старший тренер: Константин Бесков

«Днепр»

Старший тренер: Евгений Кучеревский

«Жальгирис»

Старший тренер: Беньяминас Зелькявичюс

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1987
1987